Шнеллер:

 Шнеллер — устройство, монтируемое на некоторых моделях стрелкового оружия.
 Хуши, Абба (при рождении Шнеллер; 1898—1969) — израильский политик, мэр Хайфы (1951—1968)
 Шнеллер, Отниэль (род. 1952) — израильский политик, депутат кнессета.
 Шнеллер, Франц Юлиус Боргиас (1777—1833) — немецкий историк.
 Шнеллер, Христиан (1831—1908) — германский писатель.
 Шнеллер, Эрнст (1890—1944) — немецкий общественно-политический деятель, член ЦК и Политбюро Коммунистической партии Германии, депутат Рейхстага, педагог.

Примечания